Artist al Poporului se poate referi la:
 Artist al Poporului din România
 Artist al Poporului din Republica Populară Română

 Artist al Poporului din URSS
 Artist al Poporului din RSS Moldovenească (артист ал попорулуй дин РСС Молдовеняскэ)
 Artist al Poporului din RSS Ucraineană

 Artist al Poporului din Albania